World TeamTennis 2016 — летняя профессиональная командная теннисная лига, игры которой проходили в США в июле-августе 2016 года. Представляла собой 41-й сезон профессионального турнира World TeamTennis. Шесть клубов играли между собой по круговой схеме (каждый провёл шесть игр на домашних кортах и шесть на выезде) с 31 июля по 13 августа, финал с участием двух лучших команд регулярного сезона прошёл 26 августа 2016 года. Победительницей лиги стала команда «Сан-Диего Авиэйторс».

Команды-участницы 
В играх лиги принимают участие шесть команд; в отличие от прошлых сезонов, команды не разбивались на конференции по географическому признаку, а образуют общую группу, в которой каждая из них проводит по 6 матчей дома и 6 в гостях. Команды представляют четыре штата США (две от Калифорнии) и округ Колумбия.

По сравнению с предыдущим сезоном в составе лиги произошли следующие изменения:
 выступавшая в Сакраменто команда «Калифорния Дрим» была распущена из-за финансовых проблем и неспособности уплатить взнос за участие в турнире
 клуб «Остин Эйсез» после нескольких лет, в которые франшиза находилась в Техасе, вернулся в Калифорнию, вернув себе историческое имя «Ориндж Каунти Брейкерз»
 выступавший в лиге с 2005 года клуб «Бостон Лобстерс» прекратил своё существование, поскольку в Массачусетсе не нашлось желающих приобрести команду. Место «Лобстерс» в лиге занял клуб «Нью-Йорк Эмпайр»; таким образом, в штате Нью-Йорк после трёхлетнего перерыва снова появился клуб WTT.

Турнирная таблица 
Каждая команда провела по 6 матчей на домашнем корте и 6 матчей на выезде. Матчи кругового этапа проходили с 31 июля по 13 августа 2016 года. Каждый матч состоял из 5 сетов — в мужском одиночном, женском одиночном, мужском парном, женском парном и смешанном парном разряде. 

Две лучших команды по итогам кругового этапа встретились между собой в финальном матче, который пройдёт 26 августа в Нью-Йорке на стадионе в Форест-Хилс — месте, где раньше проходил Открытый чемпионат США по теннису. Этими командами стали представляющие Калифорнию «Ориндж Каунти Брейкерз» и «Сан-Диего Авиэйторс», а действующие чемпионы и победители шести из семи предыдущих чемпионатов «Вашингтон Каслс» не сумели пробиться в финал (в третий раз за историю клуба).

Групповой этап

Финал лиги

Лидеры лиги 

 Самый ценный игрок (MVP) сезона среди женщин: Николь Гиббс (Брейкерз)
 Самый ценный игрок сезона среди мужчин: Райан Харрисон (Авиэйторс)
 Лучшие новички: Михаэлла Крайчек (Лейзерс), Фабрис Мартен (Фридомз)
 Самый ценный игрок финала: Равен Класен (Авиэйторс)
 Тренер года: Джон Ллойд (Авиэйторс)

Примечания

Ссылки 
 

Теннис
2016